A Szigetvári járás Baranya megyéhez tartozó járás Magyarországon 2013-tól, székhelye Szigetvár. Területe 656,76 km², népessége 25 451 fő, népsűrűsége 39 fő/km² volt a 2012. évi adatok szerint. Egy város (Szigetvár) és 44 község tartozik hozzá.

A Szigetvári járás a járások 1983-as megszüntetése előtt is létezett, és székhelye az állandó járási székhelyek kijelölése (1886) óta mindvégig Szigetvár volt.

Települései

Története

Források 
 A 218/2012. (VIII. 13.) számú kormányrendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról (Magyar Közlöny 2012. évi 107. szám, 2012.augusztus 13.)
 A KSH 2012. évi helységnévkönyve

Baranya megye járásai
Somogy vármegye járásai